Три кораблі і берегова база мали назву HMS Quebec, на честь канадського міста Квебек:

 Кораблі
 HMS Quebec — 32-гарматний фрегат  5 рангу; спущений на воду в 1760; вибухнув в бою з французами в 1779.
 HMS Quebec — шхуна; закуплена в 1775; розбилася того ж року.
 HMS Quebec — 32-гарматний фрегат 5 рангу; спущений на воду в 1781; розібраний в 1816.

 Бази
 HMS Quebec — об'єднаний навчальний центр у Інверарі, Шотландія, з 1940 по 1946.
 [[HMS Quebec II|HMS Quebec II]] — штаб командувача Північного патруля з 1941 по 1942.